Django d’Or ist der Name folgender Jazzpreise:

 Django d’Or (Frankreich), erstmals 1992
 Django d’Or (Belgien), erstmals 1995
 Django d’Or (Schweden), erstmals 1998
 Django d’Or (Italien), erstmals 1999
 Django d’Or (Dänemark), erstmals 2001